Семьдесят два имени чешской истории — цикл передач Чешского телевидения о семидесяти двух известнейших личностях чешской истории, чьи имена в своё время были выгравированы золотыми буквами над окнами Национального музея на Вацлавской площади Праги. В цикл входит 72 двенадцатиминутных фильма, состоящих из цитат и исторических изображений, относящихся к каждой личности, сопровождающихся повествованием историка Петра Харвата.

Литература 
 Maxmilián Petřík: 72 jmen české historie; Praha : Česká televize a Albatros Media, 2010, ISBN 978-80-7404-050-4 a ISBN 978-80-7448-005-8

Ссылки 
 Dvaasedmdesát jmen české historie

См. также 
 Величайший чех
 Список 72 имён на Эйфелевой башне

Чешское телевидение
История Чехии
Списки персоналий Чехии
72 (число)
Циклы телепередач о величайших представителях народов